John Hickey ist der Name folgender Personen:
* John Hickey (Bildhauer) (1756–1795), irischer Bildhauer
 John Benjamin Hickey (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler
 John Joseph Hickey (1911–1970), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Jack Hickey